Йентхань () — вьетнамский топоним:
 Йентхань — уезд в провинции Нгеан.
 Йентхань — город в уезде Йентхань, провинция Нгеан.
 Йентхань — община в уезде Ийен, провинция Намдинь.
 Йентхань — община в уезде Йенмо, провинция Ниньбинь.
 Йентхань — община в уезде Йенбинь, провинция Йенбай.
 Йентхань () — квартал в городе Уонгби, провинция Куангнинь.